Кубок России по баскетболу среди мужских команд в сезоне 2014/2015 является 14 турниром Российской федерации по баскетболу.

Формат 
Система розыгрыша Кубка — на выбывание. Обладатель Кубка России получает право на участие в Кубке вызова в сезоне 2015/2016 гг. В Кубке России должны были участвовать 44 команды, выступающие в «Суперлиги», Высшей лиги и молодёжном первенстве — в обязательном порядке, а также все желающие российские команды, участвующие в чемпионате Единой лиги ВТБ.

Кубок России в сезоне 2014/2015 гг. пройдет в три этапа:
 I этап — первый отборочный раунд в подгруппах. 26 команд Высшей лиги Чемпионата России и молодёжного первенства, а также все желающие команды разбиваются на подгруппы «А», «Б», «В», «Г», «Д», «Е» и «Ж» по территориальному принципу. Игры в подгруппах проводятся турами в один круг с 26 по 30 сентября.

 II этап — соревнования по системе плей-офф со стадии 1/16 финала с 6 октября 2014 года по 21 февраля 2015 года. Игры проводятся дома и в гостях. Команда, имеющая более высокий рейтинг, первый матч играет на площадке соперника.

 III этап — финальные игры пройдут в формате «финала 4-х» с 28 по 29 марта 2015 года.

В данном розыгрыше кубка иностранные игроки команд не участвуют, в заявках на матч могут быть только российские баскетболисты.

Первый отборочный раунд

Группа А

Группа Б

Группа В

Группа Г

Группа Д

Группа Е

Группа Ж

Плей-офф

1/16 финала

1/8 финала

1/4 финала

Финал 4-х

Сетка

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

См. также 
 Кубок России по баскетболу среди женщин 2014/2015

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Кубок России по баскетболу
2014 год в баскетболе
2015 год в баскетболе
Спорт в России в 2014 году
Спорт в России в 2015 году